Spirou puede hacer referencia a:

 Historietas
La revista de historietas franco-belga Le Journal de Spirou;
Sus diferentes franquicias para el mercado hispanohablante, como Spirou Ardilla;
Spirou y Fantasio, historieta de aventuras creada en 1938 por Rob-Vel y continuada luego por otros autores, entre los que destaca André Franquin;
Spirou, uno de los protagonistas de dicha serie;
El pequeño Spirou, historieta de los dibujantes Tome y Janry que presenta la infancia del personaje anterior;

 Otros
Spirou Basket Club, club de baloncesto de la ciudad belga de Charleroi.